Сен-Себастьен ():

 Сен-Себастьен — коммуна в департаменте Изер.
 Сен-Себастьен — коммуна в департаменте Крёз.